Angélica Such Ronda (Benidorm, 1964), advocada i política valenciana 
 Antoni Such Botella (València, 1963), advocat i polític socialista valencià, diputat a les Corts Valencianes en la VI i VII legislatures
 Diego Such Pérez (La Nucia, Marina Baixa, 1953), economista i polític valencià, conseller de la Generalitat Valenciana 
 Maria Such Palomares (València, 1990), advocada i Secretària General de Joves Socialistes de la Ribera del Xúquer